Hans Marr ist der Name folgender Personen:

* Hans Marr (Schauspieler) (1878–1949), deutscher Schauspieler
 Hans Marr (Skispringer) (1914–1942), deutscher Skispringer